Gesang steht für:
 Gesang, Gebrauch der menschlichen Stimme in der Musik
 Vogelgesang, Lautäußerungen von Vögeln
 Walgesang, Kommunikation der Wale

Gesang ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Gesang Martohartono (1917–2010), indonesischer Musiker und Komponist
 Bernward Gesang (* 1968), deutscher Philosoph
 Isidor Gesang (1881–1942), polnischer Regisseur, siehe John Gottowt
 Kristin Gesang (* 1974), deutsche Fernsehmoderatorin und Fernsehreporterin

Siehe auch:

 Gesang der Jünglinge
 Gesang vom Kindchen